Набиев, Юсиф: Набиев, Юсиф Аяз оглы (род. 1997) — азербайджанский футболист.
 Набиев, Юсиф Мустафа оглы (1926—1980) —  советский хозяйственный и государственный деятель.